Seeman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Berthold Carl Seemann
 Owen D. Seeman